L'acronimo EIT può riferirsi a:

Sigle 
 Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia, centro di ricerca scientifica dell'Unione europea
 Extreme Imaging Telescope – strumento del telescopio spaziale Solar and Heliospheric Observatory
 Electric Impedance Tomography – tomografia ad impedenza elettrica, tecnica di monitoraggio in campo medico

Codici 
 eit – codice ISO 639-3 della lingua eitiep